Вуерозавр (, буквально — ящер из Уэрхо) — род растительноядных птицетазовых динозавров из инфраотряда стегозавров (Stegosauria) и семейства Stegosauridae. Находки Вуерозавр известны из валанжинского (около 113 миллионов лет назад) века мелового периода, формация Лианмуцин. Представлен двумя видами — W. homheni и W. ordosensis.

Описание видов 
В целом вуерозавр — типичный стегозаврид, отличный от других лишь несколькими особенностями.

Голотип Wuerhosaurus holmeni, каталогизированный как IVPP V 4006, — частичный скелет, состоящий из двух позвонков, левого скапулокоракоида, плечевых костей, фрагмент локтевой кости, подвздошно-крестцового блока, лобковая кость, фаланги и двух спинных пластин. Паратип: IVPP V 4007 (три хвостовых позвонка). Ещё один экземпляр — IVPP V 6879 (спинной позвонок). Живот и бёдра очень широки, конечности относительно короткие, пластины длинные и низкие. Животные достигали 7 м в длину и 4 т массы.

Второй вид — W. ordosensis. IVPP V 6877: три шейных позвонка, 11 спинных позвонков, пять крестцовых позвонков, пять хвостовых позвонков, шейки матки, спинные и крестцовые ребра, и правая подвздошная кость. Шея этого вида, возможно, была удлинена. Хвост короткий, живот и бёдра также очень широки. Эти вуерозавры достигали 5 м в длину и массы 1,2 т.

Филогения 
Гесперозавр из США — сестринский таксон вуерозавра.

Примечания 

Стегозавры
Динозавры Северной Америки